Crocifissione – tipo di condanna a morte
Crocifissione di Gesù – crocifissione per antonomasia

Opere d'arte
Crocifissione – opera di Agnolo Gaddi
Crocifissione – dipinto di Andrea Solari
Crocifissione – affresco di Anovelo da Imbonate
Crocifissione – opera di Antonello da Messina ad Anversa
Crocifissione – opera di Antonello da Messina a Bucarest
Crocifissione – opera di Antonello da Messina a Londra
Crocifissione – opera di Antonello da Messina a Prato
Crocifissione – opera di Bramantino
Crocifissione – opera di Carlo Crivelli
Crocifissione – opera di Donatello
Crocifissione – opera di Donato de' Bardi
Crocifissione – dipinto di El Greco
Crocifissione – opera di Filippino Lippi
Crocifissione – opera di Gentile da Fabriano
Crocifissione – opera di Giotto
Crocifissione – dipinto di Giovanni Bellini
Crocifissione – opera di Grünewald
Crocifissione – opera di Guttuso
 Crocefissione – opera di Maestro di Galzignano
Crocifissione – opera di Hans Süss von Kulmbach
Crocifissione – dipinto di Jan van Eyck o della sua bottega
Crocifissione o Pianto degli Angeli – affresco di Jacopo di Mino del Pellicciaio
Crocifissione – opera di Lotto
Crocifissione – opera di Maestro della Virgo inter Virgines
Crocifissione – opera di Mantegna
Crocifissione – opera di Masaccio
Crocifissione – opera di Palmezzano
Crocifissione – opera di Paolo Uccello
Crocifissione – opera di Perugino e Signorelli
Crocifissione – opera di Picasso
Crocifissione – opera di Piero della Francesca
Crocifissione – opera di Pietro Lorenzetti
Crocifissione – dipinto di Giovanni Gerolamo Savoldo
Crocifissione – opera di Tintoretto
Crocifissione – opera di Tiziano (Ancona)
Crocifissione – opera di Tiziano (San Lorenzo de El Escorial)
Crocifissione – opera di Vasari
Crocifissione – opera di Vincenzo Foppa